La liste suivante n'est pas exhaustive. L'Argentine compte en effet sur son territoire plusieurs centaines de volcans, actifs, éteints ou au repos, et certains d'entre eux, découverts récemment par photo satellite, n'ont pas encore reçu de nom. Beaucoup de ces volcans se trouvent sur la ligne frontière avec le Chili et, de ce fait, sont « communs » aux deux pays ; dans de nombreux endroits la frontière passe de sommet en sommet.

Voir aussi 
 La liste des volcans (tous pays).

Argentine